Il detentore del titolo era Novak Đoković, ma è stato battuto in semifinale da Roger Federer col punteggio di 7-5, 6-2.

La finale è stata vinta da Stanislas Wawrinka sul connazionale Roger Federer per 4-6, 7-65, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Rafael Nadal (quarti di finale)
 Novak Đoković (semifinale)
 Stanislas Wawrinka (campione)
 Roger Federer (finale)
 Tomáš Berdych (terzo turno)
 David Ferrer (semifinale) 
 Richard Gasquet (ritirato per infortunio)
 Milos Raonic (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga  (quarti di finale)

 Fabio Fognini (terzo turno)
 Tommy Robredo (terzo turno)
 Grigor Dimitrov (terzo turno)
 Michail Južnyj (primo turno)
 Kevin Anderson (primo turno)
 Nicolás Almagro (terzo turno, ritirato)
 Jerzy Janowicz (primo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)

Qualificati 

  David Goffin (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)
  Albert Montañés (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)

  Albert Ramos (secondo turno) 
  Michaël Llodra (secondo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)

Lucky loser

 Pablo Carreño Busta (terzo turno)

<li> Marinko Matosevic (primo turno)

Wildcard 

  Roger Federer (finale)
  Dominic Thiem (primo turno)

  Simone Bolelli (primo turno)
<li>  Benjamin Balleret (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ATP World Tour 2014
Monte Carlo Masters 2014